Sušobreg Bistrički je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Marija Bistrica, Krapinsko-zagorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 92 stanovnika te 36 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Krapinsko-zagorskoj županiji